Dutton kan syfta på:

 Dutton, Cheshire - en ort och civil parish i Cheshire, England
 Dutton, Lancashire - en civil parish i Lancashire, England
 Dutton Cars- en brittisk tillverkare